Marion County je název sedmnácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Marion County (Alabama) – okres státu Alabama
 Marion County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Marion County (Florida) – okres státu Florida
 Marion County (Georgie) – okres státu Georgie
 Marion County (Illinois) – okres státu Illinois
 Marion County (Indiana) – okres státu Indiana
 Marion County (Iowa) – okres státu Iowa
 Marion County (Kansas) – okres státu Kansas
 Marion County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Marion County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Marion County (Missouri) – okres státu Missouri
 Marion County (Ohio) – okres státu Ohio
 Marion County (Oregon) – okres státu Oregon
 Marion County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Marion County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Marion County (Texas) – okres státu Texas
 Marion County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie